Halperin (parfois francisé en Halpérine) est un patronyme juif porté notamment par :

 David Halperin (né en 1952), historien américain ;
 Ély Halpérine-Kaminsky (1858–1936), écrivain et traducteur franco-russe ;
 Ian Halperin (né en 1964), journaliste canadien ;
 Isser Halperin, nom de naissance de Isser Harel (1912–2003), homme politique israélien ;
 Jean Halpérin : Universitaire suisse, études en droit, en économie & en lettres,; Professeur à la chaire de pensée juive de l’Université de Fribourg ;
 Jean-Louis Halpérin (né en 1960), historien français ;
 Stephen Halperin (1942-), mathématicien canadien
 Tulio Halperín Donghi (né en 1926), historien argentin ;
 Victor Halperin (1895–1983), réalisateur et producteur de cinéma américain ;
 Yotam Halperin (1984-), joueur international israélien de basket-ball.

Voir aussi 
 

Patronyme juif